Can Ranci és una obra noucentista de Cervera (Segarra) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Edifici de pedra, actualment arrebossat. Consta de quatre plantes. A la planta baixa hi ha un gran portal quadrangular que dona accés a una botiga, una finestra quadrangular i una porta. La primera planta presenta a la part central una gran tribuna de forma poligonal amb cinc finestres. A les dues bandes d'aquesta hi ha una porta d'arc escarser amb barana de ferro forjat. La segona planta té a la part central una barana de pedra situada damunt de la tribuna i una porta de sortida de balcó molt decorada, amb frontó i columnes adossades a les dues bandes. La planta superior és la golfa i presenta a la part central un gran finestral rectangular separat e les dues finestres situades als laterals mitjançant unes columnetes suportades per mènsules. Als dos extrems de l'edifici hi ha en relleu dues franges verticals d'obra que imiten la pedra picada.

Referències 

Patrimoni monumental de Cervera
Edificis noucentistes de Cervera